Amicitia (lateinisch für Freundschaft) steht für:

 Amicitia, die Freundschaft in der römischen Sprache, Politik und Kultur
 De amicitia, ein Werk von Marcus Tullius Cicero
 Amicitia, in der römischen Mythologie die Entsprechung zur griechischen Göttin Philotes
 (367) Amicitia, einen Asteroiden
 Amicitia, ein kleiner niederländischer Segelklipper
 mehrere Fußball-, Gesang-, Handball- und Rudervereine (z. B. TSV Amicitia Viernheim)
 mehrere Studentenverbindungen (z. B. Amicitia Turicensis)

Siehe auch:
 Villa Amicitiae